Van Uitert ist der Familienname folgender Personen:

 Job van Uitert (* 1998), niederländischer Rennfahrer
 LeGrand Van Uitert (1922–1999), US-amerikanischer Chemiker